Фінал Кубка УЄФА 1993—1994 — фінал двадцять третього розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійський «Інтернаціонале», що обіграв австрійський клуб «Казино» із загальним рахунком 2-0 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч

Підсумковий рахунок 2–0 на користь «Інтернаціонале».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1993-94 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1993-94 на сайті RSSSF

1994 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 26 квітня
Квітень 1994